91 км — название нескольких остановочных платформ на различных железнодорожных линиях
 91 км (платформа Рижского направления) — платформа Рижского направления МЖД
 91 км — остановочный пункт в Аургазинском районе Башкортостана, Куйбышевская железная дорога.
 91 км (остановочный пункт, Приднепровская дорога)
 91 км (остановочный пункт, Московская дорога)
 91 км (остановочный пункт, Северная дорога)
 91 км (остановочный пункт, Горьковская дорога)
 91 км (Чебоксары — Канаш)

Примечания